Манерау има више значења:

 Манерау (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Манерау (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији